Mantellisaurus est un genre éteint de dinosaures de l'ordre des ornithischiens, c'est-à-dire des dinosaures caractérisés par un bassin semblable à celui d'un oiseau. Mantellisaurus a vécu en Europe (Belgique, Angleterre...) durant la première moitié du Crétacé inférieur, soit il y a environ entre 145 et 122 Ma.

Le genre a été créé par Gregory Paul en 2007 lors d'études pour préciser la taxonomie des nombreuses espèces qui avaient été précédemment attribuées au genre poubelle ou « fourre-tout » Iguanodon.

Une seule espèce est connue : Mantellisaurus atherfieldensis Hooley, 1925 (originellement Iguanodon atherfieldensis Hooley, 1925).

Étymologie 
Mantellisaurus vient du nom du paléontologue Mantell, l'inventeur du genre Iguanodon.

Historique 
D'abord nommé Iguanodon mantelli, il a été nommé par Gregory Paul en 2007.

Gregory Paul a ensuite « sorti » du genre Iguanodon un autre spécimen pour créer le genre et l'espèce : Dollodon bampingi qu'il a  dédié, en 2008, au paléontologue belge Dollo qui étudia un spécimen pratiquement complet de cette espèce, découvert sur le site minier de Bernissart (Belgique, province de Hainaut) en même temps que les Iguanodon bernissartensis.

Cependant la validité de ce nouveau genre Dollodon a été depuis largement remise en question :
 En 2010, Kenneth Carpenter et Yusuke Ishida le mettent en synonymie avec Iguanodon seelyi, une espèce anglaise (BMNH R 28685) de la formation géologique de Wessex en Angleterre ;
 
 David B. Norman en 2010 et 2012 et Andrew McDonald en 2011 considèrent de même que Dollodon n'est pas un genre valide, et en font un Mantellisaurus.

Description 
 
Mantellisaurus est considéré par Gregory Paul, comme un Iguanodon en plus frêle et comme un genre très proche d' Ouranosaurus. 

Par rapport à Iguanodon bernissartensis, Mantellisaurus est plus petit, d'une longueur entre , pour un poids estimé à . Ses bras étaient proportionnellement plus courts que ceux de I. bernissartensis. Chez  Mantellisaurus , les bras ne représentent qu'environ la moitié de la longueur des membres postérieurs contre 70% pour ceux de I. bernissartensis. Cette morphologie a conduit Paul à considérer Mantellisaurus comme presque exclusivement bipède avec une position à quatre pattes que lorsqu'il il était immobile ou se déplaçait lentement.

Classification 
Dans sa proposition de cladogramme de 2012, Andrew McDonald place Mantellosaurus directement parmi les Hadrosauroidea :

Références

Liens externes 

 

Ornithopoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Europe
Bernissart
Taxon fossile décrit en 1925
Taxon fossile décrit en 2007